Saint-Sauvant est un toponyme français qui peut désigner :
 Saint-Sauvant (Charente-Maritime), commune du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine
 Saint-Sauvant (Vienne), commune du département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine

Voir aussi